Го́ртат () — польская фамилия.

Известные носители 
 Гортат, Марцин (род. 1984) — польский баскетболист, центровой клуба НБА «Вашингтон Уизардс».
 Гортат, Януш (род. 1948) — польский боксёр, дважды бронзовый призёр Олимпийских игр (1972 и 1976).